Ньянза — одна из восьми провинций Кении, находится на юго-западе страны, прилегает к озеру Виктория.
 Ньянза — город на юге Руанды, административный центр Южной провинции.
 (1356) Ньянза — астероид главного пояса, который был открыт 3 мая 1935 года.

См. также 
 Альберт-Ньянза — озеро в Восточной Африке, на территории Уганды и ДР Конго.
 Виктория-Ньянза — озеро в Восточной Африке, на территории Танзании, Кении и Уганды.